No Sweat kan syfta på:
No Sweat (musikalbum av Blood, Sweat & Tears) – ett musikalbum av Blood, Sweat & Tears som lanserades 1973
No Sweat (musikalbum av Geordie) – ett musikalbum av Geordie från 1983